Schaffhouse-sur-Zorn — comuna francesa
 Waltenheim-sur-Zorn — comuna francesa

Desambiguações de topônimos